Dick Turpin's Ride to York – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 Dick Turpin's Ride to York – film del 1913 diretto da Charles Raymond
 Dick Turpin's Ride to York – film del 1922 diretto da Maurice Elvey